

Hydronyme 
 La Marmagne est un cours d'eau français traversant le département du Loiret et la région naturelle du val de Loire. C'est un affluent du Dhuy et donc un sous-affluent de la Loire par ce dernier et le Loiret.

Toponymes 

 Marmagne est une commune française, située dans le département du Cher et la région Centre.
 Marmagne est une commune française, située dans le département de la Côte-d'Or et la région Bourgogne-Franche-Comté.
 Marmagne est une commune française, située dans le département de Saône-et-Loire et la région Bourgogne-Franche-Comté.

 Saint-Symphorien-de-Marmagne est une commune française, située dans le département de Saône-et-Loire et la région Bourgogne-Franche-Comté.